Алекси́ Бозетти́ (; ) — французский футболист, нападающий клуба «Ле-Пюи». Победитель молодёжного чемпионата мира 2013 года.

Карьера 
Алекси начал свою карьеру в юношеской команде «Савигаль Спортс», куда он попал в возрасте 6 лет. В 2009 году его заприметили скауты клуба «Ницца», и в том же году 16-летний нападающий перешёл в стан «орлов». 20 мая 2012 года Бозетти дебютировал в основном составе «Ниццы», выйдя на замену в матче против «Лиона». Свой первый гол в карьере и в составе «орлов» он забил 28 ноября 2012 года в матче Кубка лиги против «Монпелье».

24 января 2019 года Бозетти подписал контракт с клубом Чемпионшипа ЮСЛ, второй лиги США, «ОКС Энерджи». Дебютировал за «Энерджи» 9 марта 2019 года в матче стартового тура сезона против «Эль-Пасо Локомотив». 30 марта 2019 года в матче против «Рино 1868» забил свой первый гол за «Энерджи».

15 августа 2019 года Бозетти был обменян в «Эль-Пасо Локомотив» на Дерека Гебхарда. За «Локомотив» дебютировал 14 сентября 2019 года в матче против «Ориндж Каунти». 21 сентября 2019 года в матче против «Колорадо-Спрингс Суитчбакс» забил свой первый гол за «Локомотив». 28 июня 2020 года Бозетти и «Эль-Пасо Локомотив» расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль игрока на сайте L’Equipe

Футболисты Франции
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Тур»
Игроки ФК «Сарпсборг 08»
Игроки ФК «Лаваль»
Игроки ФК «ОКС Энерджи»
Игроки ФК «Эль-Пасо Локомотив»
Игроки ФК «Ле-Пюи»